Rasthof steht für:

 Autobahnraststätte, Rastanlage mit Gaststätte und sonstigen Anlagen an Autobahnen
Autohof, Rastanlage, die nicht direkt an eine Autobahn angebunden ist 
 Motel, Unterkunft für Autoreisende
Gasthof, Unterkunft und Restaurant für Reisende

Siehe auch:
 Raststätte
Rastplatz
 Rastenhof